178. længdegrad kan henvise til:

 178. vestlige længdekreds
 178. østlige længdekreds